Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tony Roche che ha battuto in finale Marty Riessen 3-6, 7-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1972